Канта Рана има више значења:

 Канта Рана (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Канта Рана (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Канта Рана, Гвадалупе (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Канта Рана (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику